Пётр Никола́евич Чичка́нов (7 июля 1922, деревня Яманкасы, Чувашская АО —январь 2008, Киев)— чувашский писатель, поэт, переводчик, художник.

Исследователь творчества Сеспель Мишши. Внёс большой вклад в развитие чувашско-украинских литературных связей.

Член Союза журналистов СССР (1958), член Союза писателей СССР (1969).

Биография 
Пётр Чичканов родился в крестьянской семье 7 июля 1922 года в деревне Яманкасы Канашского района Чувашской автономной области. 

Художественное образование получил в Чебоксарском художественном училище. После профучёбы работал  литсотрудником в канашской районной газете «За социализм», затем – художником-ретушером в Чебоксарской типографии.

В годы Великой Отечественной войны окончил технико-артиллерийское училище. Участвовал в боях на Орловско-Курской дуге, на территории Белоруссии. После тяжелого ранения в начале 1945 года командование старшего лейтенанта-техника направило в газету «Сталинская гвардия» 1-й гвардейской танковой армии. До 1950 г. служил в многотиражной газете Киевского военного округа.

С 1950 года до конца жизни работал главным художником журнала «Украина».

В 1987-1988 годах работал в Чебоксарах художественным редактором журнала «Ялав» (Знамя).

Умер в январе 2008 года в Киеве.

Произведения 
 «Кăвар чĕре» (1965), (Горячее сердце)
 «Çĕнĕ кун ачи» (1989) (год — ?), (Ребенок Нового дня)
 «Сенкер Десна» (1992) (Голубая Десна)
 «Тарас» (1964),
 «Маленький камерире» (1983),
 «Священная земля Украины» (1984).

Перевёл на чувашский язык работы  И.П. Котляровского, Т.Г. Шевченко, П.Г. Тычины, П.И. Панча и других украинских поэтов.

Награды 
 Орден Отечественной войны I степени
 Орден Красной Звезды (дважды) (1943 и 1945)
 медаль «За отвагу» (1944)
 Заслуженный работник культуры Украинской ССР (1982)
 Заслуженный художник Чувашской АССР (1969)
 Лауреат премии имени Сеспель Мишши (2002)
 Лауреат премии Международной организации журналистов (1971)

Литература 
 Давыдов-Анатри, В. Украинăри тусăма : чăваш çыннине Петĕр Чичканов художнике, писателе / В. Давыдов-Анатри // Ялав. – 1999. – № 10. – С. 85.
 Еливанова, Г. Г. Писатель, журналист, художник / Г. Еливанова // Канаш ен (Канаш р-нĕ). – 2007. – 15 çурла. – С. 2.
 Кротова, Т. Петр Чичканова асăнса / Т. Кротова // Хыпар. – 2011. – 15 кăрлач. – С. 9.
 Hалимова, С. Писатель, художник, журналист : (П. H. Чичканов 80 çул тултарнă май) / С. Налимова // Канаш (Ульяновски обл.). – 2002. – 5 авăн (№ 36). – С. 4.
 Оленкина, И. В. Чăваш элчи / И. В. Оленкина // Чувашский национальный музей : 2002. – Чебоксары, 2003. – Вып. 3. – С. 97-98.
 Петр Николаевич Чичканов : [некролог] // Хыпар. – 2008. – 15 кăрлач. – С. 4.
 Прокопьева, Р. Хĕвел пек çутă сăн / Р. Прокопьева // Хыпар. – 2007. – 28 утă. – С. 13.
 Прокопьев, В. Чăваш элчи // Прокопьев, В. Канаш тăрăхĕн ятлă-сумлă çыннисем / В. Прокопьев. – Шупашкар, 2005. – С. 328-334.
 Сементер, Ю. Пирĕн элчĕ / Ю. Сементер // Хыпар. – 1997. – 8 утă.
 Сидоров, П. Украинран пуçласа Байкал кӳлли таран / П. Сидоров // Хыпар. – 2000. – 5 авăн. – (Чăваш тĕнчи ; № 7).
 Смирнова, Н. Петр Чичканова асӑнса / Н. Смирнова // Хыпар. – 2010. – 15 кӑрлач. – С. 1.
 Хусанкай, А. Кейӳри хамăр çын / А. Хусанкай // Хыпар. – 2007. – 28 утă. – С. 13.
 Чичканов, П. Н. Туслăх кĕперĕ хывакан пысăк ăста / П. Н. Чичканов ; В. Григорьев калаçнă // Тантăш. – 2002. – 29 çурла (№ 35). – С. 5.
 Чичканов, П. Петр Чичканов: «Çеçпĕл ашшĕн сăнне ӳкересшĕн...» / П. Н. Чичканов ; О. Сюзюкина калаçнă // Хыпар. – 2002. – 30 çурла.
 Алексеев, В. Н. Чичканов Петр Николаевич / В. Н. Алексеев // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 503.
 Алексеев, В. Н. Чичканов Петр Николаевич / В. Н. Алексеев, В. П. Прокопьев // Канашский район : энцикл. персон. – Чебоксары, 2014. – Кн. 1. – С. 562-563.
 Афанасьев, П. Чичканов Петр Николаевич // Афанасьев, П. Писатели Чувашии / П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 489-490
 Семендер, Ю. С. Наш «посол» на Украине / Ю. С. Семендер ; фото В. Романова // Совет. Чувашия. – 2002. – 3 июля.
 Тимуков, А. Н. Чичканов Петр Николаевич / А. Н. Тимуков // Краткая чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2001. – С. 463.
 Чичканов, П. Н. Алатырь, дом на Троицкой... : [воспоминания о своей учебе в Алатыр. худож.-гравер. уч-ще] / П. Н. Чичканов ; коммент. Н. Головченко // Лик. – 2010. – № 3. – С. 78-124. – (Воспоминания).
 Чичканов Петр Николаевич // Журналисты Чувашии. – Чебоксары, 2006. – С. 96-98.
 Чичканов Петр Николаевич // Энциклопедия чувашской журналистики и печати. – Чебоксары, 2014. – С. 508.
 Ялгир, П. Чичканов Петр Николаевич // Ялгир, П. Литературный мир Чувашии / П. Ялгир. – Чебоксары, 2005. – С. 136.

Примечания

Ссылки 
 Художник, писатель, журналист Канаш ен газета, к 85-летию Пётра Чичканова, статья, на чувашском, 2007, 15 августа; 
 разговор о Чичканове  Питĕр Чăвашĕсем газета, статья, на чувашском, 2008, январь; 
 

Чувашские поэты
Чувашские писатели
Члены Союза писателей СССР
Заслуженные работники культуры Украинской ССР
Заслуженные художники Чувашской АССР